Bois-le-Roi pode se referir a:
 Bois-le-Roi (Eure)
 Bois-le-Roi (Seine-et-Marne)

Desambiguações de topônimos